John Hunter (chirurg) (1728-1793), Schots chirurg
 John Hunter (roeier) (1943), Nieuw-Zeelands roeier
 John Hunter (politicus) (1750-1802), Amerikaans politicus